Ви́ки () — деревня в волости Сааремаа уезда Сааремаа, Эстония.

До реформы местных самоуправлений 2017 года входила в состав волости Кихельконна.

География 
Расположена в западной части острова Сааремаа. Расстояние до волостного и уездного центра — города Курессааре — 23 километра. Высота над уровнем моря — 41 метр.

Через деревню проходит государственная дорога Вики — Куревере.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживал 41 человек, все — эстонцы.

Численность населения деревни Вики:

История 
В письменных источниках 1645 года упоминается Vikkikill, 1798 года — Wikki.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1897 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, деревня обозначена как Викки.

Достопримечательности 
В деревне находится Хуторской музей Михкли. Открыт в 1959 году на основе зданий хутора Михкли, которые являются примечательными образцами деревенской архитектуры 19-ого столетия. Предметы хозяйственного обихода, представленные в музейном комплексе, были сделаны руками шести поколений.

До депортации 1781 года на хуторе проживали хийумааские шведы. Последние жители покинули хутор в 1987 году.

Происхождение топонима 
Основной топонима является личное имя Вики (Викки), которое, в свою очередь, могло произойти, например, от имён Виктор или Фик (Fick).

Примечания 

Населённые пункты Эстонии
Сааремаа
Сааремаа (волость)